Rhynocoris är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Wilhelm Hahn 1834. Rhynocoris ingår i familjen rovskinnbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovskinnbaggar
Rhynocoris